Drouin est un nom de famille notamment porté au Canada et en France.

Patronyme 

Au Canada
 Candice Drouin (1976-), snowboardeuse ;
 Claude Drouin (1956-), contremaître, conseiller et homme politique québécois ;
 Denis Drouin (1916-1978), comédien et humoriste québécois ;
 Derek Drouin (1990-), athlète, spécialiste du saut en hauteur ;
 Francis Drouin (1983-), homme politique ;
 François-Xavier Drouin  (1845-1922), avocat et juge québécois ;
 Jacques Drouin (1943-2021), réalisateur ;
 Jeff Drouin-Deslauriers (1984-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jude Drouin (1948-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jonathan Drouin (1995-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Marc Drouin (1957-), auteur, comédien, chanteur, compositeur et metteur en scène québécois ;
 Marisol Drouin (1976-), romancière et poétesse québécoise ;
 Mark Robert Drouin (1903-1963),  avocat et sénateur,  du Sénat ;
 Noël Drouin (1912-2001), fabricant et homme politique ;
 Olivier-Napoléon Drouin, (1862-1934), homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Oscar Drouin (1890-1953), homme politique et journaliste ;
 Pierre-Claude Drouin (1974-), joueur de hockey sur glace ;
 Polly Drouin (1916-1968), joueur de hockey sur glace ;
 Richard Drouin (1932-), avocat québécois, président et administrateur de sociétés ;
 Vincent Drouin (1932-), avocat et homme politique fédéral, député.

En France
 Anne-Marie Drouin-Hans (1947-), philosophe
 Caroline Drouin (1996-), joueuse de rugby à XV ;
 Charles Drouin, maire de Tours ;
 Florizel Louis de Drouin (1767-1852), militaire et personnalité politique, député, maire d'Orléans ;
 François Drouin (1950-), chef d'entreprise ;
 Geoffroy Drouin (1970-), compositeur ;
 Jean-Baptiste Drouin (1816-1898), homme politique, député de la Seine en 1871 ;
 Jean-Claude Drouin (1742-1826), homme politique, député de la Meurthe en 1791 ;
 Jean-Jacques-François Drouin (1716-1791), acteur 
 Jean-Marc Drouin (1948-2020) philosophe et historien des sciences
 Jérôme Drouin (1977-), footballeur ;
 Louis Drouin ;
 Marcel Drouin (1871-1943), professeur de philosophie et écrivain, cofondateur de La Nouvelle revue française ;
 Nicole Drouin ;
 Patrick Drouin (1948-), sculpteur
 René Drouin (1943-), homme politique, député de la Moselle ;
 Siméon Drouin (fin du -1651), sculpteur lorrain ;
 Stephen Drouin (1984), footballeur.

En Thaïlande
 Paweensuda Drouin (1994-) Miss Thaïlande 2019.

Toponyme 

 Drouin, ville dans l'État de Victoria en Australie ;
 Pont Drouin, pont sur la rivière Saint-Charles, au sein de la ville de Québec ;
 Pont Drouin, pont couvert désaffecté sur la rivière Coaticook au Québec ;
 Rue Drouin, voie de la commune française de Nancy ;
 Rivière Drouin, affluent du lac Letondal lequel est traversé par la rivière Ruban, en Haute-Mauricie, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Autre 
 Maison Drouin, habitation classée située au Québec.

Homonymie de monument
Homonymie de patronyme